Арбогаст (Arbogastes, Arbogast) e име на:

 Арбогаст Старши († 394), военачалник на Западната Римска империя
 Арбогаст Младши, западноримски comes на Augusta Treverorum (дн. Трир), 5 век
 Свети Арбогаст Страсбургски, епископ на Страсбург († 618)